Jagsthausen kann stehen für:

 Jagsthausen, früher auch Jaxthausen, Gemeinde an der unteren Jagst im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Jagsthausen (Westhausen), Weiler der Gemeinde Westhausen an der oberen Jagst im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Burg Jagsthausen oder Altes Schloss oder Götzenburg, in Jagsthausen, Landkreis Heilbronn
 Römerbad Jagsthausen, Freilichtmuseum in Jagsthausen, Landkreis Heilbronn
 Burgfestspiele Jagsthausen, Freilichtspiele im Burghof der Burg Jagsthausen

Siehe auch:
 Jagsthäuser Hand